Марија Кириленко је освојила турнир. У финалу је победила Саманту Стосур са 2:6, 6:1, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Резултат турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Кореје у тенису 2008.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно